Алимбекова — женская форма тюркской фамилии Алимбеков.

 Известные носители 
 Алимбекова, Динара Талгатовна (род. 1996) — белорусская биатлонистка.
 Алимбекова, Сара (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.